Le tournoi de tennis de Singapour est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 18 au .

Monique Javer remporte le simple dames. En finale, elle bat Leila Meskhi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natalia Bykova et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Singapour
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1988
Singapour
1988 à Singapour
Tennis en avril 1988